Изото́пы цирко́ния — разновидности химического элемента циркония с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы циркония с массовыми числами от 78 до 110 (количество протонов 40, нейтронов от 38 до 70) и 6 ядерных изомеров.

Природный цирконий представляет собой смесь пяти изотопов. Четырех стабильных:
 90Zr (изотопная распространённость 51,46 %)
 91Zr (изотопная распространённость 11,23 %)
 92Zr (изотопная распространённость 17,11 %)
 94Zr (изотопная распространённость 17,4 %)
И одного нестабильного, но с очень большим периодом полураспада, много порядков больше возраста Вселенной (~1,3 лет):
 96Zr (изотопная распространённость 2,8 %, период полураспада 2,34 лет, схема двойной бета-распад).

Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 93Zr (период полураспада 1,61 млн лет), 88Zr (период полураспада 83 суток), 95Zr (период полураспада 64 суток), 89Zr (период полураспада 78 часов). Изотопы легче 92Zr преимущественно распадаются по схеме захвата электрона, тяжелее претерпевают бета-распад.

Цирконий-88 
Изотоп примечателен очень большим сечением захвата тепловых нейтронов, ~860 тыс. барн. Является вторым после ксенона-135 по этой величине. В отличие от изотопа ксенона-135 в  почти не встречается и потому не имеет такой же значимости в управлении ядерными реакторами.

Цирконий-93 
Изотоп присутствует в  с выходом более  Его период полураспада достигает  лет, что делает его одним из значимых  в отработавшем ядерном топливе, усложняющем его утилизацию.

Таблица изотопов циркония

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы